AFZ steht für:
 Allgemeine Fleischer-Zeitung
 Allgemeine Forstzeitschrift, ein Fachmagazin für Forstwirtschaft und Forstwissenschaft, siehe AFZ-DerWald
 Allgemeines Funksprechzeugnis, siehe Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)
 Amateurfunkzentrum des Deutschen Amateur-Radio-Clubs, siehe AFZ-Diplom
 Anführungszeichen
 Arbeitsförderungszentrum
 Archiv für Zeitgeschichte
 Atacama Fault Zone, 1100 km lange Verwerfungszone in Chile zwischen der Nazca-Platte im Westen und der Südamerikanischen Platte im Osten
 Automatische Fahrgastzählung, siehe Fahrgastzählung
 Sabzevar Airport (IATA-Code), Flughafen von Sabzewar, Verwaltungsbezirk Sabzewar, Provinz Razavi-Chorasan, Iran

afz steht für:
 Obokuitai (ISO-639-3-Code), eine der Geelvink-Bay-Sprachen in Mamberamo Raya, indonesische Provinz Papua auf der Insel Neuguinea

Abkürzung